Indonesië
 Petarukan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Petarukan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java